

Patronyme 

 Béguelin (mort vers 1755), espion français ;
 Nicolas de Béguelin (1714-1789), physicien suisse ;
 Roland Béguelin (1921-1993), personnalité politique suisse ;
 Michel Béguelin (1936- ), personnalité politique suisse.